6735 Madhatter – asteroide della fascia principale
 Madhatter – nome in codice del Java Desktop System

Pagine correlate 
Mad Hatter